В 1739 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 1 января — Жан-Батист Шарль Буве де Лозье открыл остров Буве.
 Леонард Эйлер вывел условия интегрируемости линейных дифференциальных форм от двух или трёх переменных.
 Основана Шведская королевская академия наук.

Награды 
 Медаль Копли:
 Стивен Гейлс, английский физиолог, химик и изобретатель, член Королевского общества, первым осуществивший количественные эксперименты в области физиологии животных и растений.

Родились 
  Пьер Самюэль Дюпон де Немур — французский экономист и политический деятель, представитель школы физиократов.

Скончались 
 28 августа — Андреас Хойер (р. 1690), датский историк и юрист.
 30 октября — Леонтий Филиппович Магницкий, русский математик, педагог.

См. также

Примечания